Медаль «За боевые заслуги»:
 Медаль «За боевые заслуги» (Армения)
 Медаль «За боевые заслуги» (Вьетнам)
 Медаль «За боевые заслуги» (Монголия)
 Медаль «За боевые заслуги» (СССР)
 Медаль «За боевые заслуги» (НРБ)

Ордена:
 Орден «За боевые заслуги» (Монголия)
 Орден «За боевые заслуги» (США)